Die internationale Straßenradsport-Saison 2012 umfasst:
 die UCI World Tour 2012
 die UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2012
 die olympischen Radsportwettbewerbe
 die UCI Africa Tour 2012
 die UCI America Tour 2012
 die UCI Asia Tour 2012
 die UCI Europe Tour 2012
 die UCI Oceania Tour 2012
 die Straßenradsport-Saison 2012 (Frauen)